Арво Ва́лтон (псевдоним; настоящая фамилия Валликиви Vallikivi, ) — эстонский писатель, сценарист.

Биография 
Арво Валтон родился 14 декабря 1935 года в семье предпринимателя. С 1943 по 1949 год посещал основную школу в посёлке Мярьямаа (уезд Рапламаа). Во время советской оккупации Эстонии, он и его родители были депортированы в Сибирь в Новосибирскую область. Только в 1954 году ему было разрешено вернуться в Эстонскую ССР. С 1954 по 1959 год Валтон учился в Политехническом институте Таллинна на факультете химии и горного дела, и по окончании обучения получил диплом горного инженера.

С 1959 по 1961 год Валтон работал на химическом комбинате в Маарду на севере Эстонии, с 1961 по 1968 год на заводе по выпуску измерительных инструментов в Таллинне. Он также проходил заочное обучение на сценариста в Москве. Уже в 1960 году он начал писать. В 1965 году он вступил в Союз писателей Эстонской ССР, в котором с 1989 по 1992 год работал заместителем председателя.

С 1968 по 1975 год он занимался творчеством и жил некоторое время в Сууре-Яани на юге Эстонии. Впоследствии работал в государственной эстонской кинокомпании «Таллинфильм».

В 1980 году подписал «Письмо сорока».

В 1992 году, вскоре после восстановления независимости Эстонии, Валтон был избран депутатом в парламент Эстонии (Рийгикогу). В 1995 году он сложил с себя депутатские полномочия.

Творчество 
Арво Валтон написал множество рассказов и романов. Он также писал литературную критику, стихи, афоризмы, истории, путешествия и пьесы. Он также написал сценарий эстонского культового фильма «Последняя реликвия» (1969) и других сценариев. С 1980-х годов Валтон выступает за сохранение окружающей среды, за независимость Эстонии и соблюдение прав финно-угорских народов в России.

Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула и Литературной премии Яана Кросса (2017).

Произведения (выборочно) 
 «Восемь японок» («Kaheksa jaapanlannat», 1968)
 «Вестник» («Sõnumitooja», 1972)
 «Двери скрипят по ночам» («Uksed kriuksuvad öösiti», 1977)
 «Пути сходятся в вечности» («Tee lõpmatuse teise otsa», 1978)
 «Мустамяэская любовь» («Mustamäe armastus», 1978)
 «По стране оболов» («Retk ooboluste riiki», 1978)
 «Принцесса времени» («Ajaprintsess», 1981)

Литература 
 Cornelius Hasselblatt. Geschichte der estnischen Literatur. Berlin, New York 2006 (ISBN 3-11-018025-1), S. 666-669

Примечания 

Писатели Эстонии
Члены Рийгикогу
Лауреаты Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула